Johann Eisenmenger ist der Name folgender Personen:

* Johann Andreas Eisenmenger (1647–1704), deutscher Hebraist und Hochschullehrer